Taepyeong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Taepyeong-dong, Seongnam, stadsdel, Gyeonggi, 
 Taepyeong-dong, Changwon, före detta stadsdel, Södra Gyeongsang, 
 Taepyeong-dong, Daejeon, stadsdel,